De Burgemeester van Rijnsingel is een doorgaande weg aan de rand van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt van het Koninginneplein in noordelijke richting naar de kruising met de Goltziusstraat/Belletablestraat en loopt over in de Krefeldseweg (N271).

Geschiedenis

Oostsingel 
Na de slechting van de vestingwerken van Venlo werd een plan opgemaakt om de binnenstad van Venlo beter te ontsluiten. Dit plan werd opgesteld door de stedenbouwkundige Frits van Gendt. Zowel de noordzijde van de binnenstad als de oostzijde werden in zijn plannen grondig aangepast. Aan de oostzijde stiet hij echter op een probleem: de spoorlijn Büderich - Venlo, met aan het einde Station Venlo Oostsingel, werd in dezelfde periode aangelegd door de Cöln-Mindener Eisenbahngesellschaft. Tussen deze singel en de oude binnenstad lagen bovendien nog restanten van de Enveloppe Van der Duyn die in de jaren daarna werden opgeruimd. Van Gendt wist aan beide zijden van het spooremplacement, parallel aan elkaar, een royale singel te ontwerpen: de Oostsingel, die aanvankelijk eenvoudigweg Parallelweg werd genoemd, en de Hamburgersingel.

Tot circa 1936 vertrok vandaaruit tevens een tweetal tramlijnen, de lijn Venlo-Helden in westelijke richting, en de lijn Venlo-Nijmegen over de oostelijke Maasoever in noordelijke richting. Beide tramlijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Ook het spooremplacement is na de oorlog opgeruimd.

Tot in de oorlog bleef de weg Oostsingel heten.

Burgemeester van Rijnsingel 
Na de oorlog werd de straat als eerbetoon hernoemd naar Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn, die van 1900 tot 1921 burgemeester van Venlo was. Ook was hij apotheker in deze stad, en heeft hij in die hoedanigheid veel betekend voor het welzijn van de Venlonaren. In 1888 schreef hij een boek Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving van de gemeente Venlo , een boekje over De invloed der lucht op de gezondheid en welstand van den menschen en in 1971 werd een boek over hem geschreven door C. van den Berg getiteld H.B.J.van Rijn burgemeester van Venlo pionier der milieuhygiëne.

Huidige situatie 
Tot 2010 was de Burgemeester van Rijnsingel via het Koninginneplein direct aangesloten op de Koninginnesingel. Heden ten dage is dit nog steeds zo, met dien verschil dat één rijstrook, ter hoogte van de Stalbergweg, is verlaagd en onder het plein door loopt. Deze tunnel heeft de naam Venlotunnel gekregen en komt halverwege de Koninginnesingel weer op maaiveldhoogte.

Sinds de oorlog ligt ook aan westzijde het Julianapark, boven op de resten van de voormalige spoorlijn naar Büderich, met daarin het Museum Van Bommel Van Dam en het Limburgs Museum. Ook is na de oorlog het station Venlo in 1958 verplaatst van de oostelijker gelegen Kaldenkerkerweg naar de huidige locatie. Dit station is ontworpen door Koen van der Gaast, naar het voorbeeld van station Eindhoven.

Monumenten 
Aan de weg liggen vier rijksmonumenten en twee gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten 
 Burgemeester van Rijnsingel 1
 Burgemeester van Rijnsingel 1a
 Burgemeester van Rijnsingel 17/17a
 Burgemeester van Rijnsingel 18

Ook bevindt Klooster Op Stalberg zich met de voorgevel aan de Burgemeester van Rijnsingel, maar het heeft als adres Stalbergweg 1.

Gemeentelijke monumenten 
 Burgemeester van Rijnsingel 13/14/15
 Burgemeester van Rijnsingel 20 (hoek Stalbergweg)

Zie ook 
 Julianapark
 Deken Van Oppensingel
 Enveloppe Van der Duyn
 Station Venlo Oostsingel

Externe link 
 Overzicht gerelateerde onderwerpen op website gemeentearchief Venlo

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo